Sganarelle peut désigner :
 Sganarelle, une pièce de théâtre ;
 Sganarelle, un nom récurrent dans l'œuvre de Molière.

Voir aussi 
 Sganarelle ou le Cocu imaginaire